Княжья Криница — название населённых пунктов на Украине:

 Княжья Криница (до 2016 г. — Радянское) — село в Крыжопольском районе Винницкой области
 Княжья Криница — село в Монастырищенском районе Черкасской области